Cottage Hill ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Cottage Hill (Alabama)
 Cottage Hill (Florida)
 Cottage Hill (Indiana)
 Cottage Hill (Iowa)
 Cottage Hill (Massachusetts)
 Cottage Hill (Ohio)
 Cottage Hill (Pennsylvania)